Национальный парк Джо́шуа-Три́, «Дерево Джошуа» () — национальный парк в США, расположенный в юго-восточной части Калифорнии. Площадь парка — 3196 км².

С 1936 года — национальный памятник США. 31 октября 1994 года президентом США Биллом Клинтоном объявлен национальным парком страны.

Парк Джошуа-Три расположен на юго-западе США, на месте пересечения пустыни Мохаве и Сонорской пустыни. Приобрел известность среди туристов благодаря удивительным скальным комплексам, расположенным в центральной части парка. Пустыня Мохаве занимает северную часть парка, на её территории растет Yucca brevifolia (древовидный суккулент из рода Юкка) — «дерево Джошуа», по общеупотребительному названию которого назван парк. Восточные и южные участки парка напоминают пустыню Сонору благодаря таким растениям как креозотовые кустарники (чапарраль) и прыгающая чолья.

На территории национального парка обитает 57 видов млекопитающих, 49 видов рептилий и более 250 видов птиц. Наиболее распространенные виды — суслики, кенгуровые прыгуны, антилопы, койоты, ящерицы, вороны и др.

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Калифорнии
География округа Риверсайд
География округа Сан-Бернардино